Adolf Jorkasch-Koch (1823-1902), c. k. urzędnik
 Adolf Jorkasch-Koch (1848-1909), c. k. urzędnik
 August Jorkasch-Koch, c. k. urzędnik
 Michał Jorkasch-Koch (1859-), c. k. urzędnik